Der Messias steht für:
 Messiah, Oratorium von G. F. Händel
 Der Messias (Händel, arr. Mozart), Mozarts Bearbeitung von Händels Messiah
 Der Messias (Film), italienisch-französischer Film, 1976

Siehe auch:
 Messias (Begriffsklärung)